Orwat ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Orwat (1950–2020), deutscher Biologe und Politiker (CDU), Bezirksbürgermeister von Berlin-Reinickendorf
 Helmut Orwat (* 1938), deutscher Pressefotograf